Карамя́н () — вірменське прізвище. Відомі носії:

 Карамян Арман Суренович (нар. 1979) — вірменський футболіст.
 Карамян Артавазд Суренович (нар. 1979) — вірменський футболіст.
 Карамян Еразм Олександрович (1912–1985) — вірменський радянський кінорежисер.
 Карамян Нарек (нар. 1992) — вірменський футболіст.

Примітки 

Вірменські прізвища